Swerewa ist der Familienname folgender Personen:
Elina Swerawa (* 1960), weißrussische Diskuswerferin
Natallja Swerawa (* 1971), weißrussische Tennisspielerin